NSMB steht als Abkürzung für:
 New Super Mario Bros., ein Videospiel der Firma Nintendo für das tragbare Videospielsystem Nintendo DS.
 Nature Structural & Molecular Biology, eine Fachzeitschrift der Nature Publishing Group

Abkürzung